Теему Ільмарі Селянне (; 3 липня 1970, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фінський хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи ЕПС (Гельсінки). Виступав за «Йокеріт» (Гельсінки), «Вінніпег Джетс», «Анагайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Аваланш».

В чемпіонатах НХЛ — 1451 матчі (684+773), у турнірах Кубка Стенлі — 130 матчів (44+44).

У складі національної збірної Фінляндії учасник зимових Олімпійських ігор 1992, 1998, 2006, 2010 і 2014 (37 матч, 24+19), учасник чемпіонатів світу 1991, 1996, 1999, 2003 і 2008 (43 матчів, 25+23), учасник Кубка Канади 1991 (6 матчів, 1+1), учасник Кубка світу 1996 і 2004 (10 матчів, 4+5). У складі молодіжної збірної Фінляндії учасник чемпіонату світу 1989. У складі юніорської збірної Фінляндії учасник чемпіонату Європи 1988.

Досягнення
 Срібний призер зимових Олімпійських ігор (2006), бронзовий призер (1998, 2010, 2014)
 Срібний призер чемпіонату світу (1999), бронзовий призер (2008)
 Чемпіон Фінляндії (1992), срібний призер (1995)
 Володар Кубка Стенлі (2007)
 Володар Кубка європейських чемпіонів (1995)
Нагороди
 Пам'ятний трофей Колдера (1993)
 Трофей Моріса Рішара (1998, 1999)
 Нагорода Білла Мастертона (2006).
 Найцінніший гравець (MVP) зимових Олімпійських ігор (2014)

Клубні виступи
У молодіжній лізі:

В професіональних клубах:

Збірна

Література

Посилання 
 
 Профіль на Eliteprospects 
 

Уродженці Гельсінкі
Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Володарі Кубка Стенлі
Фінські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2006
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 1998
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2010
Призери зимових Олімпійських ігор 2014
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею